{| class="infobox" style=""
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Снукерныетурниры
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Asian Open
|-
|align = "center" | Бангкок, Таиланд
|-
|align = "center" | март 1992
|-
|align = "center" | The Imperial Hotel
|-
| Призовой фонд — GB£ ?
|-
| Победитель — £ 30 000
|-
| Высший брейк — ?
|- 
| Статус — рейтинговый
|-
|align = "center" style = "background: lightgreen;" | Чемпион
|-
| Чемпион 1990 — Стивен Хендри
|-
| Чемпион 1992 — Стив Дэвис 
|-
| Финалист — Алан Макманус
|-
|}

Asian Open 1992 (также известен как 555 Asian Open 1992'' — по названию спонсора) — профессиональный рейтинговый снукерный турнир, который проходил весной 1992 года (сезон 1991/92) в Бангкоке, Таиланд. Победителем турнира стал Стив Дэвис, обыгравший в финале Алана Макмануса со счётом 9:3.

Результаты

Основной турнир

Примечания

Ссылки 

 Результаты турнира на Snooker Scene 
 Некоторые другие данные о турнире в архиве Криса Тёрнера 

Asian Open
1992 год в снукере